John Pule - scrittore, pittore e poeta niueano
Jabu Mahlangu Pule - calciatore sudafricano
Maliele Vincent Pule - calciatore sudafricano
Boalefa Pule - calciatore sudafricano 
Pule - formaggio serbo